Union démocrate-chrétienne peut faire référence à :
 L'Union démocrate-chrétienne en Équateur ;
 L'Union démocrate-chrétienne au Nicaragua ;
 L'Union démocrate-chrétienne en Ukraine.